A causa de la pandèmia per coronavirus, l'organització va reduir el quadre a la meitat de participants, passant de 64 a 32 parelles.

La parella formada per l'alemanya Laura Siegemund i la russa Vera Zvonariova van guanyar el títol en el primer torneig que disputaven juntes. Per Siegemund pel primer títol de Grand Slam en dobles femenins tot i que ja l'havia en dobles mixts, per part de Zvonariova era el tercer Grand Slam en dobles femenins, segon al US Open però aconseguit l'any 2006.

Caps de sèrie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (2a ronda, renúncia per COVID-19)
  Elise Mertens /  Arina Sabalenka (quarts de final)  Nicole Melichar /  Xu Yifan (final)  Květa Peschke /  Demi Schuurs (quarts de final)''

  Bethanie Mattek-Sands /  Zhang Shuai (1a ronda)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (2a ronda)
  Viktória Azàrenka /  Sofia Kenin (2a ronda)
  Anna-Lena Friedsam /  Kateřina Siniaková (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins 

2020
US Open